Ак-Чора, Акчора — устаревшее название населённых пунктов:

 Акчора — прежнее название исчезнувшего села Васильевка в Джанкойском районе Крыма.
 Акчора — прежнее название села Гвардейское в Первомайском районе Крыма.
 Акчора — прежнее название села Долинное в Кировском районе Крыма.